Gloxinia
Gloxinia, a csuporkafélék családjába tartozó egyik növénynemzetség tudományos neve
Gloxinia, 1896-ban elkészült halászhajó (fishing vessel)
Gloxinia, 1897-ben elkészült teherhajó (cargo ship)
Gloxinia, 1920-ban elkészült teherhajó, tanker (cargo ship, tanker)
Gloxinia, 1958-ban elkészült teherhajó (bulk carrier)
HMS Gloxinia (K22), 1940-ben elkészült kísérő naszád (corvette)

gloxínia
gloxínia, a csuporkafélék családjába tartozó Gloxinia növénynemzetség magyar neve
gloxínia, a kerti vagy brazíliai csuporka (Sinningia speciosa, korábban Gloxinia speciosa) gyakran használt elnevezése

Jegyzetek